

Patronyme 

 Daveed Diggs (1982-), acteur et rappeur américain ;
 Joetta Clark-Diggs (1962-), athlète américaine ;
 Quandre Diggs (1993-), joueur américain de football américain ;
 Robert Fitzgerald Diggs (1969-), rappeur, producteur, acteur et réalisateur américain ;
 Stefon Diggs (1993-), joueur professionnel américain de football américain ;
 Taye Diggs (1971-), acteur et chanteur américain ;
 Trevon Diggs (1998-), joueur professionnel américain de football américain .

Autres 
Diggs peut aussi désigner :
 (33213) Diggs, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Diggs, le douzième épisode de la vingt-cinquième saison de la série télévisée Les Simpson et le  de la série.

Patronyme anglais